Jméno a příjmení Daniel Veselý má více nositelů:

 Daniel Veselý (* 1992) – český fotbalista
 Daniel Veselý (překladatel) (* 1978) – český překladatel a publicista
 Daniel Štefan Veselý (1929–2000) – slovenský evangelický farář, teolog a historik